

Patronyme 
Mery est un prénom dans l'Égypte antique, parfois composé avec un autre prénom ;

 Andrée Méry (1876-1968),  actrice de théâtre et de cinéma, dramaturge ;
 Bernard Méry (1942-), avocat et essayiste français ;
 Charles Léon Méry (1860-1924),  peintre français ;
 Édouard Méry (1805-1866), ingénieur des ponts et chaussées connu pour sa théorie sur l'équilibre des voûtes et l'épure de Méry ;
 Guy Méry (1919-1999), général français ;
 Jean Méry (1645-1722), médecin français, membre de l'Académie royale des sciences ;
 Jean-Claude Méry (-1999), personnalité politique française, qui joua un rôle central dans l'affaire des HLM de Paris ;
 Joseph Méry (1798-1866), écrivain français ;
 Jules Méry (1867-1943), auteur dramatique et écrivain français ;
 Paulin Méry (1860-1913), homme politique ;
 Pierre Laurent Elzéar Gustave de Méry de La Canorgue (1806-1865), général français.
 Viviane Méry, actrice française.

Toponyme 

 Méry, village belge de la commune d'Esneux
Plusieurs communes françaises : 
 Méry, dans le département de la Savoie
 Méry-Corbon, dans le Calvados
 Méry-ès-Bois, dans le Cher
 Méry-la-Bataille, dans l'Oise
 Méry-Prémecy, dans Marne
 Méry-sur-Cher, dans le Cher
 Méry-sur-Marne, en Seine-et-Marne
 Méry-sur-Oise, dans le Val-d'Oise
 Méry-sur-Seine, dans l'Aube
 Saint-Méry, en Seine-et-Marne
 Roche-et-Méry, dans le département des Ardennes, qui fusionna, en 1828, dans Chuffilly-Roche.

voir la forme voisine : 
 Merri, dans l'Orne

Autres 

 le théâtre Le Méry est une salle de spectacle parisienne fondée en 1936

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France